Philippe Lemaire est un comédien, clown et directeur artistique français, né le  à Laon (Aisne).

Biographie 
Il se forme au conservatoire d'art dramatique d'Amiens, puis à la Compagnie du Théâtre de l'Ombre à Paris.

Il débute aux côtés de Chantal Ladesou, Philippe Khorsand et Martin Lamotte dans L'Hôtel du libre échange de Georges Feydeau au théâtre de la Michodière.

Depuis 15 ans, Philippe Lemaire se consacre à la création de personnages et de sketches pour l'événementiel avec la compagnie  "Les décalés".

Il travaille régulièrement avec la Compagnie internationale les Goulus, en art de la rue.

Il axe son travail sur l'art clownesque et la comédie burlesque avec A. Hattab, L. Leshin, P. Martz, A. Riotsarcey, F. Dinet, et Jos Houben.

Il crée des formes courtes, des numéros et des happenings.

Théâtre 
 1988 : Les vilains de Ruzzante, mise en scène Stéphane Gildas, au Théâtre Maurice Ravel - Rôle : Nardo
 1991 : Britannicus de Jean Racine, mise en scène Marc Feld, au centre culturel de la Noue - Rôle : Burrhus
 1992 : Fin de partie de Samuel Beckett, mise en scène Marc Feld au centre culturel de la Noue - Rôle : Clov
 1994 : L'Hôtel du libre échange de Georges Feydeau, mise en scène Franck de Lapersonne, au théâtre de la Michodière - Rôle : Le gendarme
 1995-1996 : C'est la vie de Philippe Lemaire et Dominique Izacard, mise en scène Marc Feld, Théâtre de l'Épée de bois, Théâtre La piscine et Festival d'Avignon
 1997 : Ne m'attendez pas ce soir car la nuit sera blanche et noire de Billetdoux, mise en scène Claude Bernardt (Rudolf) à l'espace Acteur (Paris)
 1999 : L'Île des esclaves de Marivaux, mise en scène Marzia Gori-Kollmannsberger au Théâtre du Chesnay - Rôle : Arlequin
 2001 : Les Précieuses ridicules de Molière, mise en scène Marijo Kollmannsberger, au Théâtre de Boulogne-Billancourt - Rôle : Jodelet
 2012-2013 : Derrière la vitre, Création de la Compagnie Téatralala, mise en scène Franck Magnier, au Festival de Carros

Théâtre de rue et petites formes 
 2002 : La visite de l'Empereur, spectacle en plein air sur l'île d'Aix, mise en scène Yves Krier
 2003 : Les body stars, spectacle de rue sur les Champs Élysées (Paris) par la compagnie Les Goulus
 2004 : Les Fregali, trio de clowns musicaux avec Arturo et Poly, en tournée en France
 2004 : Les Bacchus, spectacle de rue pour le Festival des vendanges de Suresnes par la compagnie Les Goulus
 2005 : Le cabas, numéro clownesque pour le Festival de Théâtre de Saint-Barthélemy par la compagnie Les Goulus
 2008 : Les Lechmikulis, trio burlesque pour le festival de Trappes
 2009 : Sans titre, numéro burlesque, mise en scène d'Alan Fairban, Théâtre de Romainville, Les plans d'avril (Paris)
 2011 : Les Pralinski's, duo burlesque créé à la Cascade (Maison des arts et du Cirque et des clowns), au Théâtre de la Girandole (Montreuil)
 2014 : Les cupidons, trio de la Compagnie les Goulus au Henley Festival (Henley-on-Thames)
 2015 : Les curistes, duo burlesque au festival Un soir sur les quais (Le Croisic)

Performance art contemporain 
 2010 : Co-résonance, fausse visite guidée au Centre culturel de Serbie et Monténégro à Paris
 2011 : Naturalisme de grande surface, faux gardien de musée pour le vernissage de l'exposition du plasticien Francois Riou à Montreuil
 2012 : Dimitri Poliakos, fausse installation d'œuvres contemporaines dans la salle des Cariatides du Musée du Louvre
 2013 : The Art of nothing, fausse installation d'art contemporain au Grisy Code
 2015 : Fernando Botero, fausse visite guidée de l'exposition pour Heineken au musée Wurth
 2016 : The Art of nothing, fausse installation d'art contemporain au festival Un soir sur les quais au Croisic

Autres 
 1994-2004 : Lecteur pour le théâtre de la Michodière

Filmographie

Cinéma 
 1996 : Tout doit disparaître de Philippe Muyl
 1999 : Les Parasites, de Philippe de Chauveron : Le clown
 2010 : Les Mains libres, de Brigitte Sy : L'avocat

Courts métrages 
 1998 : Chômeurs mais on s'soigne, de Laurent Thomas : L'avocat,  Deverges
 2009 : L'endroit idéal, de Brigitte Sy : L'avocat

Mini-série 
 1989 : La Comtesse de Charny d'après Alexandre Dumas, réalisée par Marion Sarraut
 1997 : Une femme en blanc, réalisée par Aline Issermann

Télévision 
 1989 : Vidéopérette  de Michel Jaffrennou, à la Grande Halle la Villette : L'apôtre
 1991 : Expression directe : se syndiquer ?, réalisation Dominique Thiel (France 2)
 2000 : Les Cordier, juge et flic, réalisation Alain  Wermus : Un inspecteur
 2003-2007 : Groland (Canal+)

Publicités et voix 
 1997 : Publicité Audi Quattro, réalisateur Paul Planchon
 1998 : Publicité Crédit lyonnais, réalisateur Étienne Chatilliez
 2008 : Mon placard, film d'animation de Stéphane Blanquet en  de  : voix de Jean
 2011 : La soif du pouvoir : Sam Giancana, réalisateur C. Olgati : voix de Robert Blakey
 2022 : Campagne publicitaire pour I'Institut national du cancer "Faites les bons choix dès maintenant, vous vous remercierez plus tard", réalisateur Rudi Rosenberg by Australie.GAD.

Notes et références

Liens externes 
 
 La Compagnie les Goulus
 Les Décalés, l'animation qui vous fait des Faux ! (Site officiel) et Vidéos en ligne sur YouTube

Acteur français de cinéma
Naissance en février 1964
Naissance à Laon
Élève du conservatoire à rayonnement régional d'Amiens
Acteur français de télévision
Acteur de théâtre de boulevard